Naturally – album dei Three Dog Night del 1970
 Naturally – album di J.J. Cale del 1972
 Naturally – album di John Pizzarelli del 1993
 Naturally – singolo di Deborah Gibson del 1998
 Naturally – album di Sharon Jones del 2005
 Naturally – singolo di Selena Gomez & the Scene del 2010